Art: una cançó del grup de música anglès de pop-rock, anomenat Dum Dums. Vegeu Army of Two (cançó).
 Entreteniment: un videojoc d'Electronic Arts. Vegeu Army of Two (videojoc).